Белявы () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ловичский повят, Лодзинское воеводство. Население — 6097 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Белявска-Весь
 Белявы
 Богумин
 Борув
 Борувек
 Бжозув
 Хруслин
 Дрогуша
 Эмилианув
 Гай
 Гославице
 Хелин
 Янинув
 Лесничувка
 Лазин
 Марянув
 Марывиль
 Ошковице
 Пяски-Банкове
 Пётровице
 Пшезвиска
 Псары
 Рулице
 Селиги
 Скубики
 Собоцка-Весь
 Собота
 Старе-Оренице
 Старе-Пяски
 Стары-Валишев
 Трабы
 Тшасковице
 Валевице
 Валишев-Дворски
 Воеводза
 Воля-Гославска
 Закшев
 Згода
 Жджары

Соседние гмины 
 Гмина Бедльно
 Гмина Доманевице
 Гмина Гловно
 Гмина Лович
 Гмина Пёнтек
 Гмина Здуны

Ссылки 

гмины Лодзинского воеводства